Phymateus är ett släkte av insekter. Phymateus ingår i familjen Pyrgomorphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Phymateus